Млотковский — фамилия; имеет женскую форму Млотковская.
 Млотковский, Людвиг Юрьевич (Млатковский, Молотковский; ок. 1795—1855) — русский антрепренёр и оперный (бас) и драматический актёр.
 Млотковская, Любовь Ивановна (урождённая Ко́лосова; 1804—1866) — русская и украинская актриса. 
 Млотковский, Станислав (1881—1943) — американский шахматист.